Светла́на (Ойдин) Абдулха́ковна Норба́ева (род. , Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советская узбекская актриса театра и кино. Народная артистка Узбекской ССР (1979).

Биография 
Родилась в Ташкенте. Окончила актёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А. Островского (1964). Работала актрисой в Узбекском драматическом театре им. Хамзы, на сцене которого сыграла более тридцати ролей.

В кино начала сниматься в 1964 году. Первой её работой была роль Сурайи в фильме У. Назарова «Сурайя».

Участвовала в дублировании фильмов на узбекский язык. За исполнение роли Надии в фильме «В 26-го не стрелять» удостоена премии Ленинского комсомола Узбекистана. Работала на киностудии «Таджикфильм». Была замужем за партнёром по фильмам «Сказание о Рустаме» и «Рустам и Сухраб» Бимболатом Ватаевым. Народная артистка Узбекской ССР (1979).

С 1999 года живет в Израиле.

Фильмография 
 1964 — Жизнь прошла ночью — Сурайя
 1965 — Одержимый — Замира
 1966 — В 26-го не стрелять — Надия
 1968 — Парень и девушка
 1968 — Как велит сердце — Хайри
 1969 — Её имя — Весна — жена Тураханова
 1971 — Схватка
 1971 — Сказание о Рустаме — Тахмина
 1971 — Рустам и Сухраб — Тахмина
 1971 — Здесь проходит граница — Фаттахова
 1972 — У самого синего неба — мать Искандера
 1972 — Навстречу тебе — Малахат
 1975 — Ты, песня моя
 1976 — Мой старший брат — Разика
 1977 — Это было в Коканде — Фатима
 1978 — Ясные ключи
 1979 — Серое дыхание дракона / Des Drachens grauer Atem (ГДР) — Ванна Блейк 1981 — Провинциальный роман — Роза  — Семейные тайны — Фируза
 1990 — Бу нима бу, или Хара-кири против Кинг-Конга
 1991 — Камми — мать Камиллы
 2012 — Ячейка Гординых — Бабушка Нина (Нина Исааковна)

Примечания

Ссылки 
 
 Светлана Норбаева. «Жить легче не становится. Становится — интересней».

Выпускники Ташкентского театрального института
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Киноактрисы Узбекистана